Кипту — кенийская фамилия. Известные носители:

 Кипту, Бенджамин (род. 1979) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипту, Джулиус — кенийский бегун на средние длинные дистанции.
 Кипту, Дэвид — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипту, Марк (род. 1976) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипту, Мэттью — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипту, Соломон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипту, Тимоти — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипту, Эдвин — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипту, Эрик — кенийский бегун на длинные дистанции.